Albert může být :

 Albert – mužské křestní jméno
 Albert (příjmení) – příjmení osob
 Albert (obchodní řetězec) – obchodní řetězec provozovaný společností Ahold Delhaize
 Princ Albert – druh intimního mužského piercingu
 Albert (Zeměplocha) – mág z knihy Zeměplocha
 Albert (Somme) – francouzská obec v departementu Somme v Pikardii

Související články 
 Alberty
 Alberta – kanadská provincie
 Albertina
 Albertov
 Albertovec

Externí odkazy